De Grenfelltoren (Engels: Grenfell Tower) was een woontoren met een hoogte van 67,3 meter in de Borough Kensington and Chelsea van Londen.

De toren bevatte 120 appartementen met een of twee slaapkamers. Het gebouw is in 2016 gerenoveerd met, zoals achteraf bleek, brandgevaarlijke gevelbekleding. Op 14 juni 2017 werd het gebouw door brand verwoest. Ten minste 72 personen vonden de dood.

Zie ook
Brand in de Grenfelltoren

Wolkenkrabber in Londen
Royal Borough of Kensington and Chelsea